Ольга Игоревна Зайцева (10 ноября 1984, Калининград) — российская прыгунья в длину, в прошлом бегунья на 200 и 400 метров. Чемпионка Европы и рекордсменка мира в помещении в эстафете 4x400 м.

Карьера 
Специализировалась в беге на 100, 200 и 400 м, но из-заснижения результатов в мае 2011 года перешла в прыжки в длину. Через 2.5 месяца тренировок стала чемпионкой России с третьим результатом сезона в мире - 7.01 м и вошла в состав сборной на чемпионат мира, где она не смогла пройти квалификацию, совершив лишь одну результативную попытку на 6.50 м.; от финала спортсменку отделил лишь 1 см.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Бегуны на короткие дистанции России
Прыгуны в длину России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Спортсмены Калининграда